Mertensiidae är en familj av kammaneter. Enligt Catalogue of Life ingår Mertensiidae i ordningen Cydippida, klassen Tentaculata, fylumet kammaneter och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Cydippida, fylumet kammaneter och riket djur. I familjen Mertensiidae finns 9 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kammaneter
Mertensiidae